У́лица Геро́ев УПА — название улиц в различных населённых пунктах Украины.

 Улица Героев УПА — улица в Броварах
 Улица Героев УПА — улица в Ивано-Франковске
 Улица Героев УПА — улица в Луцке
 Улица Героев УПА — улица во Львове
 Улица Героев УПА — улица в Первомайске
 Улица Героев УПА — улица в Тернополе
 Улица Героев УПА — улица в Трускавце
 Улица Воинов УПА — улица в Овруче
 Улица Героев ОУН-УПА — улица в Бориславе

См. также 
 Улица Героев
 УПА